Sévernoie (en rus: Северное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 100 habitants. Pertany al districte de Belogorsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea